Jürgen Ospelt – ex calciatore liechtensteinese
 Justin Ospelt – calciatore liechtensteinese
 Philipp Ospelt – calciatore liechtensteinese
 Wolfgang Ospelt – ex calciatore liechtensteinese